Dmitrovskij rajon  è un toponimo di vari rajon della Russia

Dmitrovskij rajon, rajon nell'Oblast' di Mosca
Dmitrovskij rajon, rajon nell'Oblast' di Orël